Mirrors — второй студийный альбом немецкой певицы Сандры, выпущенный в октябре 1986 года. Как и первый альбом Сандры (The Long Play), второй альбом имел успех и в чартах достиг 13-го места в Швейцарии, 14-го места в Норвегии, 16-го места в Германии и 40-го места в Швеции.

Об альбоме 
Mirrors был спродюсирован Мишелем Крету и Армандом Фолькером ().

Песни «Innocent Love», «Midnight Man», «Hi! Hi! Hi!» и «Loreen» были также выпущены как отдельные синглы.

Песня «Don’t Cry (The Breakup of the World)» была написана под впечатлением от Чернобыльской аварии.

Список композиций 
 «The Second Day» (Cretu/Kemmler/Hirschburger) — 0:37
 «Don’t Cry (The Breakup of the World)» (Kemmler/Cretu — Kemmler/Hirschburger) — 4:49
 «Hi! Hi! Hi!» (Cretu/Kemmler — Cretu/Hirschburger) — 4:08
 «Midnight Man» (Kemmler/Cretu — Kemmler/Hirschburger) — 3:04
 «You’ll Be Mine» (Cretu/Kemmler — Cretu/Hirschburger) — 4:33
 «Innocent Love» (Kemmler/Herter — Muller/Hirschburger) — 5:23
 «Two Lovers Tonight» (Cassandra/Besser — Cretu/Hirschburger) — 3:45
 «Mirror of Love» (Kemmler/Cretu — Kemmler/Hirschburger) — 4:13
 «Loreen» (Peter/Cretu — Peter/Hirschburger) — 4:17

Бэк-вокал исполняют Хуберт Кеммлер, Мишель Крету, Питер Рииз, Тисси Тиерз, а также Тимоти Тоучтон (в песне «The Second Day»).

Примечания 

Альбомы Virgin Records
Альбомы Сандры